14401 Reikoyukawa, un asteroide
192P/Shoemaker-Levy, una cometa